VfL („Verein für Leibesübungen“) ist Namensbestandteil folgender Sportvereine:

 VfL Algenrodt, Verein in Algenrodt (Stadtteil von Idar-Oberstein), Rheinland-Pfalz
 VfL Altenbögge, Fußballverein in Bönen, Nordrhein-Westfalen
 VfL Benrath, Sportverein in Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen
 VfL Bergen 94, Sportverein in Bergen auf Rügen, Mecklenburg-Vorpommern
 VfL Nord Berlin, Fußballverein in Berlin
 VfL Eintracht Bitterfeld, Sportverein in Bitterfeld-Wolfen, Sachsen-Anhalt
 VfL Bochum, Sportverein in Bochum, Nordrhein-Westfalen
 VfL Duisburg-Süd, Sportverein in Duisburg, Nordrhein-Westfalen
 VfL Edewecht, Sportverein in Edewecht, Niedersachsen
 VfL Engelskirchen, Sportverein in Engelskirchen, Nordrhein-Westfalen
 VfL Fredenbeck, Sportverein in Fredenbeck, Niedersachsen
 VfL Frohnlach, Sportverein in Ebersdorf bei Coburg, Oberfranken
 VfL 1990 Gera, Sportverein in Gera, Thüringen
 VfL Germania 1894, Fußballverein in Frankfurt am Main, Hessen
 VfL Gladbeck, Sportverein in Gladbeck, Nordrhein-Westfalen
 VfL Günzburg, Sportverein in Günzburg, Schwaben
 VfL Grün-Gold Güstrow, Sportverein in Güstrow, Mecklenburg-Vorpommern
 VfL Gummersbach, Sportverein in Gummersbach, Nordrhein-Westfalen, besonders erfolgreich im Handball
 VfL Eintracht Hagen, Sportverein in Hagen, Nordrhein-Westfalen 
 VfL Halle 1896, Sportverein in Halle, Sachsen-Anhalt
 VfL 93 Hamburg, Sportverein in Hamburg
 VfL Hameln, Sportverein in Hameln, Niedersachsen
 VfL Hannover,  Sportverein in Hannover, Niedersachsen
 VfL Herzlake, Sportverein in Herzlake, Niedersachsen
 VfL Kirchheim/Teck, Sportverein in Kirchheim unter Teck, Baden-Württemberg
 VfL Klafeld-Geisweid 08, Fußballverein in Siegen, Nordrhein-Westfalen
 VfL Köln 1899, Sportverein in Köln, Nordrhein-Westfalen 
 VfL Germania Leer, Sportverein in Leer, Niedersachsen
 VfL Leverkusen, Fußballverein in Leverkusen, Nordrhein-Westfalen
 VfL Lintorf, Sportverein in Bad Essen, Niedersachsen
 VfL 1860 Marburg, Sportverein in Marburg, Hessen
 VfL Meiningen 04, Fußballverein in Meiningen, Thüringen
 Borussia VfL 1900 Mönchengladbach, Sportverein in Mönchengladbach, Nordrhein-Westfalen
 VfL Nauen, Sportverein in Nauen, Brandenburg
 VfL Bad Nauheim, Sportverein in Bad Nauheim, Hessen
 VfL Neckarau, Sportverein in Mannheim, Baden-Württemberg
 VfL Neckargartach, Sportverein in Heilbronn, Baden-Württemberg
 VfL Neustadt/Coburg, Fußballverein in Neustadt bei Coburg, Oberfranken
 VfL Neustadt/Weinstraße, Fußballverein in Neustadt an der Weinstraße, Rheinland-Pfalz
 VfL Neuwied, Sportverein in Neuwied, Rheinland-Pfalz
 VfL Oldenburg, Sportverein in Oldenburg, Niedersachsen
 VfL Oldesloe, Sportverein in Bad Oldesloe, Schleswig-Holstein
 VfL Osnabrück, Sportverein in Osnabrück, Niedersachsen
 VfL Oythe, Sportverein in Vechta, Niedersachsen
 VfL Pfullingen, Sportverein in Pfullingen, Baden-Württemberg
 VfL Pinneberg, Breitensportverein in Pinneberg, Schleswig-Holstein
 VfL Pirna-Copitz, Sportverein in Pirna, Sachsen
 1. VfL Potsdam, Handballverein in Potsdam, Brandenburg
 VfL Reken, Fußballverein in Reken, Nordrhein-Westfalen 
 VfL Rhede, Sportverein in Rhede, Nordrhein-Westfalen 
 VfL 06 Saalfeld, Fußballverein in Saalfeld/Saale, Thüringen
 VfL Sankt Augustin, Sportverein in Sankt Augustin-Mülldorf, Nordrhein-Westfalen
 VfL Bad Schwartau, Sportverein in Bad Schwartau, Schleswig-Holstein
 VfL Schwerin, ehemaliger Fußballverein in Schwerin, Mecklenburg
 VfL Sindelfingen, Sportverein in Sindelfingen, Baden-Württemberg
 VfL Stade, Sportverein in Stade, Niedersachsen
 VfL Stettin, ehemaliger Fußballverein in Stettin, Pommern
 VfL Trier, Sportverein in Trier, Rheinland-Pfalz
 VfL Ulm/Neu-Ulm, Sportverein in Ulm, Baden-Württemberg
 VfL Waiblingen, Sportverein in Waiblingen, Baden-Württemberg
 VfL Westercelle, Sportverein in Celle, Niedersachsen
 VfL Wittekind Wildeshausen, Sportverein in Wildeshausen, Niedersachsen
 VfL Wolfsburg, Sportverein in Wolfsburg, Niedersachsen

Siehe auch 
 Liste von Sportvereinskürzeln

VFL
Liste (Sportvereine)